Innocenty (Wasiecki) (ur. 1977) – rosyjski biskup prawosławny
 Grigorij Wasiecki (1904-1983) – radziecki filozof